Jurysprudencja (łac. iuris prudentia, biegła znajomość prawa) – termin wieloznaczny związany z naukami prawnymi. Jurysprudencja może być rozumiana jako:
 synonim prawoznawstwa
 synonim teorii prawa, czyli ogólnej nauki o prawie
 specyficzna dla krajów anglosaskich ogólna nauka o prawie (odpowiednik kontynentalnej teorii prawa)
 opinie uczonych prawników (a więc doktryna prawa).

W ramach teorii prawa funkcjonowało wiele nurtów teoretycznych, określanych mianem jurysprudencji, w tym:
 jurysprudencja ogólna – nurt teoretyczny w naukach prawnych, dążący do wypracowania wspólnej aparatury pojęciowej dla wszystkich gałęzi prawa
 jurysprudencja analityczna – dominujący nurt anglosaskiej jurysprudencji
 jurysprudencja socjologiczna – nurt teoretyczny z początku XX wieku, wiążący nauki prawne z socjologią prawa
 jurysprudencja interesów – nurt niemieckiej cywilistyki końca XIX wieku, rozwijany przez tak zwaną szkołę w Tybindze (m.in. Rudolfa Iheringa) i nastawiony na teleologiczną wykładnię prawa
 jurysprudencja pojęć (Begriffsjurisprudenz) – nurt niemieckiej cywilistyki II połowy XIX wieku, będący skrajnym pozytywizmem prawniczym.

Nauki prawne